Internet das coisas
IDC Publishers
Conselho délfico Internacional - International Delphic Council (IDC)

Desambiguações de siglas